

Deportes y entretenimiento
 Pelota, balón.
 Bola mala, lanzamiento en béisbol.
 Bolita, mopa.
Bola de billar, bola para jugar al billar
Bola 8, juego de billar (pool) muy popular en casi todo el mundo
Bola 9, variación contemporánea del juego de billar (pool)
Bola 10, modalidad pool dentro del billar
Bola de bowling, bola para jugar a bowling
Bolas de airsoft, proyectiles esféricos usados en réplicas de armas para airsoft
Rola Bola, aparato para hacer equilibrios 
Bola de nieve (juguete), esfera transparente que incluye una escena miniaturizada de cierto tipo
Bolás, despoblado del municipio de Sabiñánigo
Bola es sinónimo de pelota

Ciencia
 Volumen esférico, región tridimensional limitada por una esfera.
 Bola (topología) es el conjunto de puntos que distan de otro igual o menos que una distancia dada.
Bola de gluones, partícula compuesta hipotética

Geografía
 Bola del Mundo es una montaña de la sierra de Guadarrama, en España.

Fitónimos
 El nombre común de la planta Asphodelus aestivus.
 El nombre común de la planta Asphodelus ramosus.

Gastronomía
Bolas de pescado, plato común del sur de China
 Bolas de gamba, alimento procesado frecuente en el sur de China
Bolas de pollo, alimento consistente en trozos de carne de pollo pequeños y redondos
Queso bola, queso originario de Ocosingo
Bola de ron, dulces parecidos a trufas, es decir, bolas dulces y densas con chocolate y ron

Varios
Bola de cristal, bola de vidrio o de cristal utilizada como un instrumento para la clarividencia
 La Bola, un juguete para pequeños roedores
 La bola de espejos, usada en discotecas y símbolo de la música disco
 El restaurante La Bola en Madrid
Bola de Trueno (cómic), supervillano de Marvel Comics
Bola de cañón, proyectil simple sin carga explosiva que se dispara con un cañón
Silla bola, silla diseñada por el diseñador finlandés Eero Aarnio
Bola de piedra tallada, petroesfera, usualmente esférica y en ocasiones ovoide 
Bola*, Bola es un sustantivo,un adjetivo...bola lo es todo